Cat-Man – personaggio dei fumetti Golden Age
 Cat-Man – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cat Man – nativo americano con il maggior numero di modifiche al corpo del mondo

Pagine correlate 
 Catman